Il singolare del Lipton Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Richard Krajicek ha battuto in finale Sébastien Grosjean 4–6, 6–1, 6–2, 7–5.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1999
ATP Tour 1999